Mimbrera puede referirse a:

 Salix fragilis, más conocida como mimbrera frágil, sauce nativo de Europa y del oeste de Asia.
 Salix viminalis, más conocida como mimbrera blanca, arbusto de la familia de las salicáceas.
 El nombre común de la planta Salix alba.
 El nombre común de la planta Salix atrocinerea.
 El nombre común de la planta Salix fragilis.
 El nombre común de la planta Salix pedicellata.
 El nombre común de la planta Salix purpurea.
 El nombre común de la planta Salix viminalis.